Naselja u Srbiji
 Brajkovac (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Brajkovac (Prijepolje, Srbija), naselje u općini Prijepolje
 Brajkovac (Lazarevac, Srbija), naselje u općini Lazarevac